Кашаево — название населённых пунктов в России:

 Кашаево — село в Инсарском районе Мордовии.
 Кашаево — деревня в Нижнекамском районе Татарстана.
 Кашаево — деревня в Торжокском районе Тверской области.